Годао 107 ( G107, 107国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе центрального подчинения Пекин и заканчивается в городе субпровинциального значения Шэньчжэнь (провинция Гуандун).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Хунань и Гуандун, а также город центрального подчинения Пекин.

Общая протяженность дороги составляет 2696 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая